Sclater ist der Familienname folgender Personen:
 Henry Sclater (1855–1923), britischer General 
 John G. Sclater (* 1940), US-amerikanischer Geophysiker, Professor am Scripps Institute in San Diego
 Philip Lutley Sclater (1829–1913), englischer Jurist und Zoologe
 Ryan Sclater (* 1994), kanadischer Volleyballspieler
 William Lutley Sclater (1863–1944), britischer Ornithologe und Zoologe

Siehe auch
 Schlater
 Slater